Bukovče est un toponyme qui peut désigner :
en Serbie
Bukovče, un village situé sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Bukovče, une localité située dans la municipalité de Negotin, district de Bor ;
en Slovaquie
Bukovče, un village du district de Stropkov.